Bausa steht für:

 Bausa, deutscher Musiker
 Bausa (Fluss), Fluss im Tschad 
 Agostino Bausa (1821–1899), römisch-katholischer Geistlicher
 Gregorio Bausá (1590–1656), spanischer Barockmaler 

Siehe auch:
 Bauza
 Pausa